На 1 января 2021 года в Республике Узбекистан, согласно данным официальной статистики, насчитывалось 120 городов. Для республики характерно традиционное доминирование столичного мегаполиса и его отрыв по численности населения от прочих городов, большинство из которых относятся к категории малых. В столице республики, городе Ташкенте, проживает 2 млн 341 тыс. человек. Однако он характеризуется самыми низкими темпами прироста населения. Из общего числа городов Узбекистана 49 имеют население от 20 до 50 тысяч человек, 21 — 50-100 тыс., 11 городов (в основном областные центры) — 100—250 тыс. и 5 городов — 250—500 тыс. человек. Второй по величине город республики Самарканд (477 тысяч человек) был столицей УзССР до 1930 года. В 2010-е годы в городах республики проживало около 51,2 % её жителей.

Республика Каракалпакстан

Андижанская область

Бухарская область

Джизакская область

Кашкадарьинская область

Навоийская область

Наманганская область

Самаркандская область

Сурхандарьинская область

Сырдарьинская область

Ташкентская область

Ферганская область

Хорезмская область

Ташкент

Бывшие города 
 Гурлен — город с 1982 года. Ныне пгт. Хорезмская область.
 Кармана — город с 1979 года. Ныне пгт. Навоийская область.
 Кошкупыр — город с 1983 года. Ныне пгт. Хорезмская область.
 Марджанбулак — город с 1980 года. Ныне пгт. Джизакская область.
 Нариманов — город с 1973 года. В 1990 году вошёл в состав Ташкента.
 Хазарасп — город с 1984 года. Ныне пгт. Хорезмская область.
 Ханка — город с 1981 года. Ныне пгт. Хорезмская область.
 Шават — город с 1981 года. Ныне пгт. Хорезмская область.

См. также 
 Посёлки городского типа Узбекистана
 Древние города Узбекистана

Примечания 

 
Узбекистан
Города